Табаган () — горнолыжный курорт в Казахстане, близ Алма-Аты, расположенный в Талгарском районе Алма-Атинской области.

Название происходит от слова «Тобогган» (в англ. Toboggan, что значит «спуск, катание с горы»). В племенах северо-американских индейцев оно означало «широкополосные деревянные зимние сани».

История 
Построен в 2005 году на расстоянии в 17 км от Алма-Аты. Площадь комплекса занимает 91 гектар. Высочайшая точка склона находится на отметке 1650 м над уровнем моря.

Официальная презентация курорта состоялась в январе 2006 года. Тогда же на Табагане был впервые разыгран Кубок Федерации сноуборда и экстремальных видов спорта (ФСЭВС). В апреле 2006 года здесь проходил Евразийский Медиа-форум.

В 2011 году проходили 7-ые Зимние Азиатские игры в акробатике по фристайлу, на которых Жибек Арапбаева и Руслан Аблятифов завоевали, соответственно, серебряную и бронзовую медали.

В 2017 году здесь проходили соревнования по лыжной акробатике и дисциплине биг-эйр (вид соревнований, в которых необходимо выполнять трюки после прыжка с трамплина) в рамках Зимней Универсиады. По лыжной акробатике Жибек Арапбаева получила серебряную медаль, а Жанбота Алдабергенова — бронзовую медаль.

Характеристика 
Горнолыжная трасса:
 Количество трасс — 6 (3 легкие, 3 сложные трассы)
 Общая протяженность трасс — 37 км.
 Временной интервал прохода — 20 минут.
 Перепад высоты 400 метров
На территории орудуют два бугельных подъемника и один кресельный.

Ассортимент 
 Катание на горке
 на горных лыжах
 на сноубордах
 «Ночное катание»
 Санная горка
 Парнокресельная канатная дорога
 Трасса для беговых лыж
 Летнее катание на «травяной» горке
 Летняя санная горка
 Конные прогулки
 Катание на снегоходах
 Катание на квадроциклах
 Катание на горных велосипедах
 Полет на параплане
 Пикники на открытом воздухе
 Пейнтбол (Paintball & Strikeball)
 Страйкбол
 Мини-футбол (Футбольное поле)
 Скалодром
 Теннисный корт
 Волейбольная площадка
 Скейт парк
 Летний батут
 Два ресторана
 ТИР
 Летний бассейн
 Бильярд
 Прогулочная конная карета
 Ролики и Велосипеды
 Детская комната

Водно-оздоровительный комплекс «Акваландия» 
 бассейны,
 тренажерный зал,
 джакузи,
 массажные кабинеты,
 сауны,
 солярий
 баня.

Примечания

См. также 
 Чимбулак

Ссылки 
Официальный сайт

Спортивные объекты Зимней Универсиады 2017
Алматинская область
Горнолыжные курорты Казахстана